Strana demokratickej ľavice může být politická strana:

 Strana demokratickej ľavice (1990)
 Strana demokratickej ľavice (2005)